Visconde de Veiros foi um título nobiliárquico criado em 11 de março de 1822 por Dom João VI de Portugal e atribuído a:

Francisco de Paula Leite de Sousa
Maria Rita Leite de Sousa Freire Salema de Saldanha e Noronha
José Leite de Sousa e Melo da Cunha Sotomaior

+Veiros